Carlos Vicente Squeo (Dock Sud, Argentina, 4 de junio de 1948-8 de septiembre de 2019) fue un futbolista argentino que se desempeñaba como defensor. Jugó en varios clubes de Argentina , en México y Bolivia. Representó a la Selección Nacional en el Mundial 1974. En toda su carrera, marcó 52 goles en 507 partidos.

Clubes

Participaciones en Copas del Mundo

Estadísticas 
 Datos actualizados al 'fin de la carrera deportiva.

Palmarés

Referencias 

Entrenadores del Barcelona Sporting Club
Futbolistas de Avellaneda (Buenos Aires)
Futbolistas de Argentina en la Copa Mundial de 1974
Futbolistas del Club Atlético Belgrano
Futbolistas del Boca Juniors en los años 1970
Futbolistas del Racing Club en los años 1960
Futbolistas del Club Atlético Vélez Sarsfield
Futbolistas del Racing Club en los años 1970
Futbolistas del Racing Club en los años 1980
Entrenadores de fútbol de Argentina